Douglas Brown peut désigner :

 Douglas Clifton Brown (1879-1958), homme d'État britannique ;
 Douglas Walkden-Brown, dit Doug Brown (1921-2013), homme politique fidjien ;
 Douglas Brown (né en 1964), joueur américain de hockey sur glace.